Castello Cantelmo ist der Name von vier Burgen in Italien, die der Familie Cantelmo gehörten:
Castello Cantelmo in Alvito
Castello Cantelmo in Pettorano sul Gizio
Castello Ducale Cantelmo in Popoli
Castello Caldora in Pacentro